Stoye ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Stoye (1911–1993), deutscher Künstler
 Jörg Stoye (* 1975), deutscher Ökonom
 Karl Stoye (1896–1947), Nürnberger Karikaturist und Mundartdichter
 Karsten Stoye (* 1962), deutscher Brigadegeneral
 Rüdiger Stoye (* 1938), deutscher Illustrator

Stoye ist die Kurzbezeichnung folgender Unternehmen:
 Stoye-Fahrzeugbau-Leipzig

Siehe auch:
 Stiftung Stoye
 Stoy